Anderson Camp Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten

 Anderson Camp Run (Left Fork Right Fork Buckhannon River), Fluss im Randolph County, Bundesstaat West Virginia
 Anderson Camp Run (Sugar Creek), Fluss im Randolph County, Bundesstaat West Virginia